Карасу́кская епархия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в южной части Новосибирской области (в границах Баганского, Доволенского, Здвинского, Карасукского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Ордынского и Чистоозёрного районов). Входит в состав Новосибирской митрополии.

История 
Учреждена решением Священного Синода 28 декабря 2011 года путём выделения части приходов из Новосибирской епархии. Административно включена в состав Новосибирской митрополии.

Управляющим епархией избран игумен Филипп (Новиков), клирик Новосибирской епархии, хиротонисаный во епископа 11 марта 2012 года.

В марте 2016 года портал Православие и мир так описывал жизнь в епархии: «Здесь не замечают экономического кризиса — никогда не жили в достатке. Смертность превышает рождаемость, в деревнях люди часто злоупотребляют алкоголем… Сюда редко едут служить выпускники московских духовных академий. Епархии всего четыре года, но многое уже удалось сделать».

Благочиния 
 Восточное благочиние (Ордынский район)
 Северное благочиние (Здвинский, Доволенский и Кочковский районы)
 Центральное благочиние (Чистоозёрный, Купинский, Баганский, Карасукский и районы)

Монастыри 
 Мужской монастырь во имя Архистратига Божия Михаила в селе Козиха (мужской)
 Михаило-Архангельский женский монастырь в селе Малоирменка (женский)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
 Карасукская епархия  // Патриархия.Ru

Епархии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2011 году
 
Появились в 2011 году в России
2011 год в Новосибирской области
2011 год в религии